Шпаков — російське прізвище.

Відомі носії:

 Шпаков Анатолій Петрович (1926 р.) — український мистецтвознавець.
 Шпаков Олександр Олександрович ( 7 травня 1946, Київ) — український футболіст та тренер.
 Шпаков Олексій Якович (1868–1927) — український історик права, доктор державного права з 1912 р., професор Новоросійського (Одеського) університету.

Російські прізвища